Igla kan syfta på följande:

 Nunatak Igla, en nunatak i Antarktis
 9K38 Igla – en sovjetisk/rysk luftvärnsrobot